Lear pode referir-se a:

Rei Lear - o King Lear de uma peça de William Shakespeare
LEAR - uma experiência do CERN
Edward_Lear - pintor e escritor inglês

Desambiguação